Спатаро () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Спатаро, Джованни (1458—1541) — итальянский теоретик музыки и композитор.
 Спатаро, Джузеппе (1897—1979) — итальянский государственный деятель, министр внутренних дел Италии (1960).